En España existen 3 localidades bajo el nombre de Navalón, por lo que puede referirse a:
 Navalón de Castrillón: en Asturias.
 Navalón de Jábaga: en la Provincia de Cuenca.
 Navalón de Enguera: en la Provincia de Valencia.